Alexander Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alexander Township (Missouri)
 Alexander Township (Pierce County, North Dakota)
 Alexander Township (Stutsman County, North Dakota)
 Alexander Township (Ohio)